Винчестер Модель 1873 () — известная модель винтовки рычажного действия, производившейся Winchester Repeating Arms Company в США с 1873 года. Пользовалась огромной популярностью, известна как «ружье, завоевавшее Запад» (), хотя её распространенность в США того времени и несколько преувеличена благодаря литературе и кинематографу XX века.

История 
Легендарная модель 1873 была выпущена с появлением патрона центрального воспламенения. Механизм модели 1866 был усовершенствован, a латунная коробка была заменена стальной. Значительным достижением был новый патрон .44-40 Winchester, хотя он не произвёл впечатления на артиллерийско-техническую службу армии США, так как был сравнительно слаб, a армии требовалось более мощное оружие. Гражданский рынок, напротив, отнёсся к новому патрону весьма благосклонно, и в 1878 году фирма «Кольт» выпустила некоторое количество своих «Писмейкеров» и армейских пистолетов двойного действия под патрон .44-40 Winchester. Это оружие было названо «Фронтир Сикс Шутер». Несмотря на нехватку военных заказов, винтовки Винчестера так и не были приняты на вооружение армии, но были очень популярны среди гражданского населения в качестве охотничьего оружия и оружия самообороны и оставались в массовом производстве до 1919 года.

Винчестер в кино 
 Сюжет фильма Энтони Манна «Винчестер '73» (1950 г.) крутится вокруг винтовки Винчестер модели 1873 года, которая разыгрывается как приз на соревнованиях стрелков.

Примечания

Ссылки 
 Winchester Repeating Arms — официальный сайт
 США: винтовки ВИНЧЕСТЕРА 1866—1873 ГОДОВ — фотo, oписание, характеристики, история

Винтовки США
Дикий Запад
Ранние винтовки
1